PGK steht als Abkürzung für:

 Kina, Währung von Papua-Neuguinea (ISO-4217-Währungscode)
 Pasukan Gerakan Khas, Spezialeinheit der malaysischen Polizei
 Phosphoglyceratkinase, Enzym

Abkürzung